Sokol (, zu deutsch Falke) steht für:

 Sokol (Name), Familienname und männlicher Vorname – zu Varianten und Namensträger siehe dort
 Sokol (Band), russische Rockband
 Sokol (Turnbewegung), slawisch-national geprägte Turnvereinigungen
 RŽD-Baureihe ЭС250, in Russland geplanter Hochgeschwindigkeitszug dieses Namens
 Sokol (Luftschiff), russisches Luftschiff (1911)
 Flughafen Magadan-Sokol der russischen Stadt Magadan
 Sokol (Schiff), größtes noch operierendes Tragflächen-Kriegsschiff
 Sokol (Raumanzug), im Sojus-Raumschiff getragener Raumanzug
 Orličan M-1D Sokol, Flugzeugtyp
 SVS X-Volley, Volleyballmannschaft in Österreich
 TJ Sokol Wien, Volleyballverein in Österreich
 Volleyball Niederösterreich Sokol/Post SV, Volleyballmannschaft in Österreich
 Sokol-Flugzeugfabrik in Nischni Nowgorod, Russland
 Sokol's Power Voice, tschechische Plattenfirma

Berge:
 Sokol (), Berg im Böhmerwald, siehe Antýgl (Berg)
 Sokol (Lausitzer Gebirge) (), Berg im Lausitzer Gebirge

Orte in Russland:
 Sokol (Wologda), Stadt in der Oblast Wologda
 Sokol (Moskau), Stadtteil der Hauptstadt Moskau
 Sokol (Metro Moskau), eine Moskauer Metrostation
 Sokol (Burjatien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Burjatien
 Sokol (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan
 Sokol (Nischni Nowgorod, Bogorodski), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Bogorodski rajon
 Sokol (Nischni Nowgorod, Schachunski), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Schachunski rajon
 Sokol (Orjol), Siedlung in der Oblast Orjol
 Sokol (Perm), Siedlung in der Region Perm
 Sokol (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Sokol (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Sokol (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Sokol (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien
 Sokol (Wladimir), Siedlung in der Oblast Wladimir

Orte in der Slowakei
 Sokoľ, Gemeinde im Okres Košice-okolie

Siehe auch:
 Sokół (polnische Schreibweise)
 Sokil (Transkription des ukrainischen Wortes Сокіл)
 Sokoll
 Soko (Lateinische Schreibweise des serbischen Wortes Соко und als solches Name eines Flugzeugherstellers)